Кампу-Белу () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Запад штата Минас-Жерайс. Campo Belo						
Население составляет 	111 762	 человека (на 2010 год). Площадь — 	2 698,809	 км². Плотность населения — 	41,41	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 491 320 523,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 4493,24 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,762 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Агуанил
 Кампу-Белу
 Кана-Верди
 Кандеяс
 Кристайс
 Пердойнс
 Сантана-ду-Жакаре

Микрорегионы штата Минас-Жерайс